Боро-Тала-Монгольский автономный округ (, , ) — автономный округ в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Власти автономного округа размещаются в городском уезде Боро-Тала.

По территории округа протекает река Боро-Тала.

История 
В 1888 году был учреждён Комиссариат по непосредственному управлению и поддержке населения района реки Цзинхэ (精河直隶抚民厅). После Синьхайской революции комиссариат в 1913 году был преобразован в уезд Цзинхэ. В 1920 году из уезда Цзинхэ был выделен уезд Болэ (博乐县), из которого в 1941 году был выделен уезд Вэньцюань (温泉县).

13 июля 1954 года был образован Боро-Тала-Монгольский автономный район (博尔塔拉蒙古自治区). В феврале 1955 года автономный район был преобразован в автономный округ.

В 1985 году уезд Боро-Тала был преобразован в городской уезд.

В 2012 году на территории округа был образован городской уезд Алашанькоу.

В феврале 2014 года из состава городского уезда Боро-Тала был выделен город субокружного уровня Шуанхэ.

Население 
Согласно переписи населения 2000 года, в округе проживает 424,1 тыс. чел.

Национальный состав (2000)

Административное деление

Примечания

Ссылки